Талицкий сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Талица.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 531 человек, в том числе 252 мужчины и 279 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Талица.

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края Известные фамилии села: Кудрявцевы, Арбузовы,Перовы,Серковы